Kilometer, een lengte van 1000 meter

Een race over 1000 meter, onder andere:
 1000 meter (atletiek)
 1000 meter (schaatsen)